Vera Rossakoff – postać fikcyjna, stworzona przez Agathę Christie. 

Hastings mówił o niej: „tajfun w damskiej postaci”. Podawała się za rosyjską hrabinę. Cechował ją wielki temperament oraz krzykliwa uroda i przytłaczająca osobowość. Herkules Poirot miał do niej wyraźną słabość.

Powieści i opowiadania z jej udziałem 
 Wczesne sprawy Poirota – opowiadanie Podwójny ślad (pojawia się po raz pierwszy) (1974)  
 Wielka czwórka (1927)
 Dwanaście prac Herkulesa – opowiadanie Pojmanie Cerbera (wówczas znika na zawsze) (1947)

Kalendarium Very Rossakoff, opracowane przez Agathę Christie 
 1925 – Spotyka Herkulesa Poirota.  
 1926 – Po raz kolejny spotyka Herkulesa Poirota. Tym razem detektyw demaskuje członków Wielkiej Czwórki.  
 1947 – Jest właścicielką nocnego klubu. Po raz ostatni spotyka Herkulesa Poirota.

Film 
 Tylko raz Vera Rossakoff pojawiła się w dużym ekranie – w 2001 roku w filmie Morderstwo w Orient Expressie. W rolę Rossakoff wcieliła się Tasha de Vasconcelos, w detektywa Poirot – Alfred Molina.
 W serialu TV „Poirot:Podwójny trop” z 1991 jedną z głównych bohaterek jest Vera Rossakoff (Kika Markham).

Przypisy 

Postacie z filmów kryminalnych
Herkules Poirot